Наталья Филиппова: Филиппова, Наталья Юрьевна (род. 1968) — российская актриса.
 Филиппова, Наталья Николаевна (род. 1975) — российская футболистка.

 Филиппова, Наталия Александровна (1930—2018) — советский и российский зоолог и паразитолог, специалист по иксодовым клещам.